Bens Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bens Lake (Florida)
 Bens Lake (Illinois)
 Bens Lake (Louisiana)
 Bens Lake (South Carolina)

Siehe auch:
 Benz Lake